Тигран Петросян може да се отнася за:

 Тигран Петросян (1929-1984) – съветски и арменски шахматист
 Тигран Л. Петросян (р. 1984) – арменски шахматист
 Тигран А. Петросян (р. 1971) – арменски шахматист
 Тигран Петросян (футболист) (р. 1973) – арменски футболист